Bill Green (1929–2002) amerikai politikus
 Bill Green (1950–2017) angol labdarúgó, edző
 Bill Green (1960) amerikai atléta, kalapácsvető
 Bill Green (1961–2012) amerikai atléta, rövidtávfutó